Снейдер () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Снейдер, Уэсли (род. 1984) — футболист, полузащитник турецкого клуба «Галатасарай»
 Снейдер, Родни (род. 1991) — футболист, полузащитник нидерландского клуба «Валвейк»

См. также 
 Снейдерс, Франс